Bill Berry (drummer), een drummer die onder meer in de rockband R.E.M. speelde
 Bill Berry (jazzmuzikant), een Amerikaans jazztrompettist, kornettist en bigbandleider
 Bill Berry (voetballer 1882), een Engelse voetballer voor onder meer Sunderland, Tottenham Hotspur en Manchester United
 Bill Berry (voetballer 1904), een Engelse voetballer voor onder meer Gillingham en Brentford, en coach voor onder meer SC Fives, Lille, Lierse en Nice